Hermann Müller – atleta tedesco
 Hermann Müller – botanico tedesco
 Hermann Müller – politico tedesco